En la saga de películas de Star Wars, el planeta Excarga tiene unas grandes reservas de oro y está cubierto de factorías. Casi en el Espacio Salvaje, está entre Kamino y Geonosis. La Confederación de Sistemas Independientes se adueñó del planeta por el oro y tomó prisioneros a todos sus habitantes. Más tarde los republicanos expulsaron a la Confederación y liberaron muchos prisioneros, gran parte no fueron encontrados. Según se sabe el planeta no escogió bando en la Guerra Civil Galáctica.

Planetas de Star Wars